Сьего-де-Авила (исп. Ciego de Ávila) — многозначный термин.

 Сьего-де-Авила — провинция Кубы, расположенная в её центральной части. 
 Сьего-де-Авила — город и муниципалитет, административный центр одноимённой провинции, Куба.